Adelmo Fornaciari, vero nome di Zucchero Fornaciari – cantante italiano
 Bruno Fornaciari – politico e ministro italiano
 Irene Fornaciari – cantante italiana
 Giuseppe Fornaciari – politico e avvocato italiano
 Giuseppe Fornaciari – calciatore italiano
 Luigi Fornaciari – scrittore e giurista italiano
 Paolo Fornaciari – ciclista italiano
 Pierino Fornaciari – partigiano e pittore italiano
 Pietro Fornaciari – attore italiano
 Raffaello Fornaciari – filologo e letterato italiano